Die Abkürzung ICCR steht für:

 Indian Council for Cultural Relations, eine 1950 gegründete staatliche indische Institution für den kulturellen Austausch auf internationaler Ebene
 Interfaith Center on Corporate Responsibility, eine US-amerikanische Vereinigung für Ethisches Investment von Mitgliedern mit christlicher Orientierung
 Interdisciplinary Centers for Clinical Research, eine Bezeichnung für Mitgliedsinstitutionen der Association of Clinical Research Centers
 International Collaboration on Cancer Reporting, eine Vereinigung für die Standardisierung von Pathologie-Berichten bei Krebsdiagnosen

ICCR